Kníže z Jen () byl čínský aristokratický titul udělovaný zpravidla příbuzným panujícího císaře, obvykle synům.

V čínštině hodnost „knížete z Jen“, Jen wang, splývá s hodností „krále [státu] Jen“ (též , Jen wang). Stát Jen ležel na severovýchodě Číny, jeho hlavní město leželo na místě dnešního Pekingu. Existoval v období jar a podzimů a válčících států do roku 222 př. n. l. Stejný název neslo i několik pozdějších krátkodobých království ve stejné oblasti (Jen v letech 209–202 př. n. l., Raný Jen a Západní Jen ve 4. století).

Knížata z Jen v říši Chan 
Cang Tchu († 202 př. n. l.), kníže z Jen 202.
Lu Wan (256–194 př. n. l.), kníže z Jen 202–195 př. n. l.
Liou Ťien (), kníže z Jen 195–180 př. n. l., osmý syn císaře Kao-cu.
Lü Tchung (; † 180 př. n. l.), kníže z Jen 180 př. n. l., prasynovec císařovny Lü.
Liou Ce (), kníže z Jen 179–178 př. n. l., příbuzný císaře Kao-cu.
Liou Ťia (), kníže z Jen 177–151 př. n. l., syn předešlého.
Liou Ting-kuo (), kníže z Jen 151–127 př. n. l., syn předešlého.
Liou Tan (; †80 př. n. l.), kníže z Jen 117–80 př. n. l., syn císaře Wu-ti.

Kníže z Jen v říši Wej 
Cchao Jü (), kníže z Jen 232–265, syn Cchao Cchaoa.

Knížata z Jen v říši Ťin 
S’-ma Ťi (), mladší bratr císaře Wu-ti. Od 265 kníže z Jen jako následník S’-ma Ťinga, syna S’-ma I (který byl dědem císaře Wu-ti), jmenovaného knížetem z Jen posmrtně.
S’-ma Ťi, syn S’-ma Ťiunga (synovce císaře Wu-ti). Cca 301 jmenován knížetem z Jen jako následník S’-ma Ťiho, roku 302 zbaven titulu.

Kníže z Jen v říši Suej 
Jang Tchan (), syn Jang Čaa, syna císaře Jang-ti.

Knížata z Jen v říši Tchang 
Luo I († 627), suejský a pak tchangský generál.
Li Jou (; † 653), kníže z Jen 628–636, předtím kníže z Čchu, poté kníže z Čchi, pátý syn císaře Tchaj-cunga.
Li Ling-kchuej (; † 688), kníže z Jen 636–640, předtím kníže z Wej, poté kníže z Lu, devatenáctý syn císaře Kao-cu.

Kníže z Jen v říši Sung 
Čao Te-čao (951–979), druhý syn císaře Tchaj-cu. Titul udělen posmrtně.

Knížata z Jen v říši Jüan 
Činkim (1243–1286), druhý syn velikého chána a císaře Chubilaje. Kníže z Jen 1262–1273, poté následník trůnu.
Aratnadara († únor 1331), syn velikého chána a císaře Tug Temüra. Kníže z Jen od března 1330, od ledna 1331 následník trůnu.

Kníže z Jen v říši Ming 
Ču Ti (1364–1424), čtvrtý syn císaře Chung-wua. Kníže z Jen 1370–1402, později císař Jung-le.

Kníže z Jen v Nebeské říši velkého míru 
Čchin Ž’-kang (1821–1856), vojevůdce Nebeské říše velkého míru, státu vzniklého v povstání tchaj-pchingů.

Poznámky

Reference 

Čínská knížata